Hermann Guthe ist der Name folgender Personen:

* Hermann Guthe (Geograph) (1825–1874), deutscher Geograph 
 Hermann Guthe (Theologe) (1849–1936), deutscher Theologe